USS Bainbridge — название пяти кораблей ВМС США.

 USS Bainbridge (1842) — 12-пушечный бриг, вступивший в состав флота в 1842 году и погибший в 1863 году у мыса Хаттерас. 
 USS Bainbridge (DD-1) — первый эсминец американского флота, находившийся на службе с 1902 по 1919 годы.
 USS Bainbridge (DD-246) — эсминец типа «Клемсон», вступивший в состав флота в 1920 году. Продан в 1945.
 USS Bainbridge (CGN-25) — первый в мире атомный фрегат (лидер эсминцев), единственный корабль своего типа. Находился на службе с 1962 по 1996 год.
 USS Bainbridge (DDG-96) — 46-й эсминец типа «Арли Бёрк», вступивший в состав флота в 2005 году.